Menapia, nom llatí de l'illa de Man
 Menàpia (llatí Menapia), suposat establiment romà a Pembrokeshire, del qual deriva Menevia 
 Menapia, ciutat celta d'Irlanda que correspondria a la moderna Wexford (Loch Garman)